СПШ — Социалистическая партия Швеции (1929)
 СПШ — сигнальный пистолет СПШ